Pel·lícules:
 Ant-Man and the Wasp, pel·lícula de superherois
 Wasp Network, pel·lícula dramàtica
 Miscel·lània:
 Wasp Motorcycles, fabricant de sidecars anglès
 Proteïna de la síndrome de Wiskott-Aldrich, proteïna condeguda com a WASp
 London Wasps, club de rugbi anglès
 Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp, motor radial d'aviació
 Estrelles:
 WASP-1
 WASP-1b
 WASP-3
 WASP-3b
 WASP-4
 WASP-4b
 WASP-5
 WASP-5b
 WASP-7
 WASP-7b
 WASP-12
 WASP-12b
 WASP-17
 WASP-17b